Rothhaus ist der Ortsname von

 Rothhaus (polnisch: Osiny), Ortschaft in Oberschlesien in der Gemeinde Comprachtschütz, Powiat Opolski, Woiwodschaft Oppeln. Polen

 Rothhaus (Niederviehbach), Ortsteil der Gemeinde Niederviehbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Rothhaus (Perach), Ortsteil der Gemeinde Perach, Landkreis Altötting, Bayern

Siehe auch:
 Rothaus